Joaquín Yarza puede referirse a:

 Joaquín Yarza, exfutbolista español;
 Joaquín Yarza Luaces, historiador español.